Milesi ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Milesi (* 2001), französischer Autorennfahrer
 Giuseppe Milesi Pironi Ferretti (1817–1873), italienischer Kardinal und Minister des Kirchenstaates
 Jean Milesi (* 1935), französischer Radrennfahrer.
 Lorenzo Milesi (* 2002), italienischer Radrennfahrer
 Luca Milesi (1924–2008), italienischer römisch-katholischer Bischof
 Marco Milesi (* 1970), italienischer Radrennfahrer
 Nicolás Milesi (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Richard Milesi (1914–2001), österreichischer Kunsthistoriker

Siehe auch:
 Millesi